Bosznia-Hercegovina
 Vesela, falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Horvátország
 Vesela, falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében
lásd még
 Veselá (egyértelműsítő lap)